Ducatel est le patronyme des personnalités suivantes :
Jules Ducatel (1830-1895), militaire et fonctionnaire français ;
Louis Ducatel (1902-1999), entrepreneur, homme politique et peintre français ;
Roger Ducatel (1921-2005), peintre expressionniste français ;
Guillaume Ducatel (1979-), footballeur français.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme